Бачев може да се отнася за:
 Георги Бачев (р. 1977), български футболист
 Мариан Бачев (р. 1976), български актьор
 Пиер Бачев (1901-1932), френски актьор
 Радослав Бачев (р. 1981), български футболист
 Станислав Бачев (р. 1978), български футболист
 Теодор Бачев (р. 1963), български тенисист